Кузнечково — название населённых пунктов:

Россия 
 Кузнечково — деревня в Клинском районе Московской области.
 Кузнечково — деревня в Опочецком районе Псковской области, Варыгинская волость.
 Кузнечково — деревня в Опочецком районе Псковской области, Макушинская волость.
 Кузнечково — деревня в Калязинском районе Тверской области.
 Кузнечково — деревня в Фировском районе Тверской области.